

Onomastica
 Pape – nome proprio di persona maschile senegalese

Persone
 Guy Pape – giurista francese
 Margrethe Pape – nobile danese
 Max Pape – nuotatore tedesco
 Pascal Papé – ex rugbista a 15 francese
 Paul Pape – attore, animatore e doppiatore statunitense
 René Pape – basso tedesco
 Till Pape – cestista tedesco
 Ugone Papé di Valdina – vescovo cattolico italiano